И́горь Михайлович Ко́рман (, род. 17 декабря 1969, Чулуканы, Теленештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель, дипломат. Председатель парламента Республики Молдова с 30 мая 2013 по 9 декабря 2014.

Биография 
Игорь Корман родился 17 декабря 1969 года в селе Чулуканы Теленештского района, Молдавской ССР.

В 1990 году окончил исторический факультет Государственного университета Молдовы, в 1992 году — исторический факультет университета имени Александру Иоан Куза в Яссах.

С 1995 года работал в Министерстве иностранных дел Молдовы.

До 2001 года Игорь Корман занимал различные должности в молдавском посольстве в Германии. С 2001 по 2003 год руководил Главным Управлением Европы и Северной Америки в Министерстве иностранных дел Молдовы. В 2004 году он был назначен послом Республики Молдова в Федеративной Республике Германии и Королевстве Дания и занимал этот пост до своего избрания в парламент Молдовы в 2009 году.

С 2009 года является депутатом парламента Республики Молдова и занимает должность председателя парламентской комиссии по внешней и европейской интеграции.

30 мая 2013 года Игорь Корман был избран председателем парламента Республики Молдова голосами 58 депутатов Либерал-демократической и Демократической партии, депутатами-«реформаторами» Либеральной партии и некоторыми независимыми депутатами. Занимал эту должность до 9 декабря 2014 года.

Личная жизнь 

Игорь Корман женат, имеет двоих детей. Он владеет румынским, русским, английским и немецким языками.

Награды 
 2006 — Медаль Республики Молдова «Meritul Civic»
 2009 — Орден Федеративной Республики Германии «Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»»
 2014 — Орден Республики

См. также 
 Демократическая партия Молдовы

Примечания

Ссылки 
 Биография Игоря Кормана

Члены Демократической партии Молдовы
Выпускники Государственного университета Молдовы
Председатели парламента Молдавии
Послы Молдавии в Германии
Послы Молдавии в Дании